6244 Okamoto – asteroide della fascia principale

Persone 
 
 Hideya Okamoto – calciatore giapponese
 Hisataka Okamoto (n.1933) – ex calciatore giapponese, di ruolo attaccante
 Nobuhiko Okamoto – doppiatore giapponese
 Kanoko Okamoto – scrittrice e poetessa giapponese
 Katsushiro Okamoto – personaggio dell'anime giapponese Samurai 7
 Keiji Okamoto – scrittore giapponese
 Lynn Okamoto – fumettista giapponese
 Masahiro Okamoto – calciatore giapponese
 Maya Okamoto – doppiatrice giapponese
 Nobuhiko Okamoto (n. 1986) – doppiatore giapponese
 Takuya Okamoto – calciatore giapponese
 Tao Okamoto – modella e attrice giapponese
 Tarō Okamoto – pittore, scultore e scrittore giapponese
 Tetsuo Okamoto – nuotatore brasiliano
 Tomotaka Okamoto – controtenore giapponese
 Yoriko Okamoto – taekwondoka giapponese
 Yu Okamoto – tuffatore giapponese

Pagine correlate 

 Stazione di Okamoto